Uentrop bezeichnet:
 Uentrop (Arnsberg), einen Ortsteil der Stadt Arnsberg in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Hamm-Uentrop, einen Stadtbezirk der kreisfreien Stadt Hamm in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Uentrop (Hamm), einen Stadtteil in diesem Stadtbezirk
 Haus Uentrop, ein Rittergut in diesem Stadtteil
 Uentrop (Lenne), einen Nebenfluss der Lenne in Schmallenberg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland